Лез-Англь () — название нескольких коммун во Франции:

 Лез-Англь — в департаменте Гар.
 Лез-Англь — в департаменте Верхние Пиренеи.
 Лез-Англь — в департаменте Восточные Пиренеи.